Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub KAA Gent in het seizoen 2010-2011.

Gebeurtenissen

Zomermercato en supercup 

KAA Gent begon aan het seizoen als vicekampioen en Bekerwinnaar, maar wel zonder coach Michel Preud'homme. Hij trok naar FC Twente en overtuigde ook rechtsachter Roberto Rosales om dezelfde overstap te maken. Bijna vertrok ook Christophe Lepoint naar Nederland, maar hij bleef uiteindelijk in Gent, waar hij niet veel later een zware blessure opliep en zo bijna de volledige heenronde miste. Mbaye Leye en Luigi Pieroni vertrokken dan weer net voor het sluiten van de transferperiode naar Standard Luik.

Francky Dury werd de opvolger van Preud'homme en kreeg de moeilijke, volgens sommige onmogelijke, opdracht om even goed of zelfs beter te doen dan zijn voorganger. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen was de Supercup, waarin Gent het als bekerwinnaar van het vorige seizoen opnam tegen landskampioen RSC Anderlecht in het Constant Vanden Stockstadion. Beide teams creëerden veel kansen, maar scoren leek niet te lukken. Cheikhou Kouyaté maakte uiteindelijk het enige doelpunt van de partij en bezorgde zo Anderlecht de winst.

Eerste seizoenshelft 
Het seizoensbegin verliep allesbehalve rustig. Het werd vernederd door KRC Genk en won moeizaam van nieuwkomer KAS Eupen. Ook was er felle kritiek van de supporters op manager Michel Louwagie, die Roberto Rosales in de zomer liet gaan. Desondanks had dit niet echt invloed op de sportieve prestaties van de Gentenaars, want behalve de nederlaag tegen Genk kon het al z'n eerste vijf wedstrijden in de competitie winnen. Gaandeweg keerde de rust in de kleedkamer terug en werd er weer vrank en vrij gevoetbald. 

KAA Gent was als vicekampioen geplaatst voor de derde voorronde van de UEFA Champions League. Daarin moesten de Buffalo's het opnemen tegen FC Dynamo Kiev, de vicekampioen van Oekraïne. Kiev bleek te sterk en Gent belandde vervolgens in de play-offs van de Europa League. Daarin stond Feyenoord op het programma. Gent moest winnen om zich te plaatsen voor de groepsfase. In Rotterdam verloor Gent met 1-0, maar in eigen huis zetten de Gentenaren de achterstand om na 2-0 winst in een spannende wedstrijd. Feyenoord was uitgeschakeld en Gent mocht door naar de groepsfase.

Op 1 september 2010 werd er geloot voor de 1/16e finales van de Beker van België. KAA Gent moest het opnemen tegen tweedeklasser KVK Tienen uit Vlaams-Brabant. De wedstrijd vond plaats in het Ottenstadion. De bezoekers werden met 4-1 terug huiswaarts gestuurd. Een ronde later stond KAS Eupen op het programma. Opnieuw had Gent het thuisvoordeel en werd er met 3-1 gewonnen. 

Gent begon aarzelend aan de groepsfase van de Europa League. Gent was uitgeloot in Groep C, samen met Sporting Lissabon, Levski Sofia en Lille OSC. In zijn eerste wedstrijd in en tegen Levski Sofia gaf het een 1-2-voorsprong nog weg en daarna speelde het thuis 1-1 gelijk tegen de Franse topclub Lille OSC. Gent kreeg dan twee confrontaties tegen de latere groepswinnaar Sporting Lissabon voorgeschoteld. In Lissabon kreeg het een 5-1 pandoering, terwijl het thuis heel België verbaasde en Sporting met een 3-1 nederlaag naar huis stuurde. Gent moest dan thuis tegen Levski Sofia z'n kansen om Europees door te stoten gaaf houden. Het deed dit met verve door de hele match te domineren. Er werd wel met slechts 1-0 gewonnen na een doelpunt van linksachter Wallace Fernando Pereira. Een week later had Gent genoeg aan één puntje om te overwinteren in Europa. Het verloor uiteindelijk met 3-0 van Lille en moest dus genoegen nemen met de derde plaats.

Wintermercato 
In de winterstop waren de opvallendste transfers het vertrek van spelmaker Randall Azofeifa en het aantrekken van ex-Villareal speler César Arzo Amposta. Verder vertrok de uit de gratie gevallen linksachter Kenny Thompson en werden Ilombe Mboyo, Jesper Jørgensen, Jef Vogels en de Senegalese international Alpha Bâ aangetrokken.

Middenvelder Christophe Lepoint en keeper Sébastien Bruzzese raakten op 31 januari 2011 betrokken bij een verkeersongeluk. Bruzzese bleef ongedeerd, maar Lepoint was door dit ongeluk 6 maanden uit en miste dus de rest van de competitie.

Vervolg van het seizoen 
In de kwartfinales van de beker nam Gent het op tegen derdeklasser WS Woluwe. De heenwedstrijd werd met 0-2 winst afgesloten, waardoor de terugwedstrijd overbodig werd. Woluwe, dat zich wou concentreren op de eindstrijd in Derde Klasse, stelde een veredeld B-elftal op en kon de schade in de terugwedstrijd beperken. De Buffalo's wonnen makkelijk met 1-0 en stootten zo door naar de halve finale. Daarin moesten ze het opnemen tegen Standard Luik. Hun heenmatch wonnen ze met 1-0, maar in de terugmatch verloren ze met 4-2.

De Buffalo's beëindigden de reguliere competitie op de derde plaats en waren daardoor geplaatst voor Play-off 1.

Play-off 1 
De play-offs werden voor de Buffalo's een grote teleurstelling. Gent kon geen enkele wedstrijd winnen. Na de voorlaatste wedstrijd, een thuiswedstrijd tegen KRC Genk, maakte de club bekend dat de samenwerking met Francky Dury na de laatste wedstrijd van het seizoen stopgezet zou worden. Het seizoen werd afgesloten op de vijfde plaats. Gent was daardoor in tegenstelling tot het voorgaande seizoen niet geplaatst voor Europees voetbal.

Spelerskern 

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Winter

Supercup

Wedstrijd

Jupiler Pro League

Wedstrijden 

De wedstrijd Germinal Beerschot - KAA Gent (19 december 2010) werd na 10 minuten door de scheidsrechter onderbroken. Door hevige sneeuwval kon er niet meer gevoetbald worden. De wedstrijd werd herspeeld op 16 februari 2011. Deze keer werd de wedstrijd even stilgelegd wegens spreekkoren aan het adres van Jorgačević. Supporters van Germinal Beerschot riepen "Kosovo" naar de Servische doelman van Gent.

Statistieken 

¹ Čustović speelde nog t.e.m. eind augustus voor KAA Gent.

Overzicht

Klassement voor de Play-offs

Klassement Play-off I

Beker van België

Wedstrijden

Statistieken

Europees

Wedstrijden

Statistieken 

¹ Čustović en Leye speelden nog t.e.m. eind augustus voor KAA Gent.

Stand - Europa League

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2010/11
KAA Gent naar seizoen